Бори́с Ники́тин: Никитин, Борис Александрович (1906—1952) — советский учёный-химик, член-корреспондент АН СССР.
 Никитин, Борис Андреевич (1897—1982) — ректор Саратовского медицинского института.
 Никитин, Борис Васильевич (1938—1984) — советский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Никитин, Борис Викторович (1906—1981) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Никитин, Борис Владимирович (1883—1943) — русский офицер.
 Никитин, Борис Григорьевич (1922—1991) — главный инженер Воткинского машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 Никитин, Борис Павлович (1916—1999) — советский и российский педагог.
 Никитин, Борис Юрьевич (род. 1967) — советский и российский футболист.